Headland bezeichnet:
 Headland (Alabama), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Alabama
 Headland Patent Electric Storage Battery Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Barrenjoey Headland, Halbinsel in Australien
 Kurnell Peninsula Headland, Gebiet in Australien
 Headland Peak, Berg auf Südgeorgien im Südatlantik

Headland ist der Familienname von:
 Leslye Headland (* 1980), US-amerikanische Dramatikerin, Drehbuchautorin und Regisseurin